Crirkus peut faire référence à :
 Cirkus, un jeu de rôle de la gamme EW-Universe ;
 CirKus, un groupe de trip hop composé de Burt Ford, Karmil, Lolita Moon et Neneh Cherry ;
 Cirkus: The Young Persons' Guide to King Crimson Live, un album de King Crimson
 Cirkus, film indien de 2022.

Voir aussi